Huit-Juin, VIII-Juin ou 8-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

 8 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France :

 le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale, au début de la bataille de Normandie, deux jours après le débarquement de Normandie : 
 Un bombardement allié, visant le , toucha La Riche et Fondettes dans la banlieue de Tours en Indre-et-Loire et fit 70 morts.
 Bataille de Bretteville-l'Orgueilleuse dans le Calvados, où les Canadiens repoussèrent une contre-attaque de blindés allemands.
 Bataille et libération de Grandcamp-Maisy dans le Calvados.
 La veille de sa libération, deux bombardements successifs détruisent à 60 % Isigny-sur-Mer dans le Calvados.
 Premier de deux bombardements alliés sur Périers destinés à ralentir la progression des renforts allemands en direction des plages du débarquement de Normandie.
 Embuscade de la Redoute à Charolles en Saône-et-Loire.
 Autres dates et lieux : événements non connus

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère

Notes, références et localisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Notes

Références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
08